Clarksville ist die Bezeichnung mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clarksville (Alabama), im Clarke County
 Clarksville (Arkansas), im Johnson County
 Clarksville (Delaware), im Sussex County
 Clarksville (Florida), im Calhoun County
 Clarksville (Idaho), im Kootenai County
 Clarksville (Illinois), im Clark County
 Clarksville (Clark County, Indiana)
 Clarksville (Hamilton County, Indiana)
 Clarksville (Iowa), im Butler County
 Clarksville (Kalifornien), im El Dorado County
 Clarksville (Maryland), im Howard County
 Clarksville (Michigan), im Ionia County
 Clarksville (Missouri), im Pike County
 Clarksville (New Hampshire), im Coös County
 Clarksville (Hunterdon County, New Jersey)
 Clarksville (Mercer County, New Jersey)
 Clarksville (Albany County, New York)
 Clarksville (Allegany County, New York)
 Clarksville (Ohio), im Clinton County
 Clarksville (Oklahoma), im Wagoner County
 Clarksville (Oregon)
 Clarksville (Pennsylvania), im Greene County
 Clarksville (Tennessee), im Montgomery County
 Clarksville (Texas), im Red River County
 Clarksville (Virginia), im Mecklenburg und im Halifax County
 Clarksville City, im Gregg County, Texas
 Clarksville Hill (Pennsylvania)

in Neuseeland:
 Clarksville (Neuseeland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Clarksville Architectural District, in Clarksville, Tennessee, ID-Nr. 76001791
 Clarksville Commercial Historic District, in Clarksville, Arkansas, ID-Nr. 08000816
 Clarksville Confederate Monument, in Clarksville, Arkansas, ID-Nr. 99000709
 Clarksville Diner, in Decorah, Iowa, ID-Nr. 93001356
 Clarksville Elementary School, in Clarksville, New York, ID-Nr. 08000580
 Clarksville Federal Building, in Clarksville, Tennessee, ID-Nr. 72001246
 Clarksville Foundry and Machine Works Office, in Clarksville, Tennessee, ID-Nr. 87002007
 Clarksville High School, in Clarksville, Tennessee, ID-Nr. 83004281
 Clarksville High School Building No. 1, in Clarksville, Arkansas, ID-Nr. 92001202
 Clarksville Industrial District, in Clarksville, Tennessee, ID-Nr. 76002295
 Clarksville Iron Furnace, in Erwin, Tennessee, ID-Nr. 73001852
 Clarksville Methodist Church, in Clarksville, Tennessee, ID-Nr. 82004033
 Clarksville National Guard Armory, in Clarksville, Arkansas, ID-Nr. 06001270

Siehe auch:
 Clarkville